Большеорловское сельское поселение — муниципальное образование в Мартыновском районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — слобода Большая Орловка.

История 
До июня 2000 года в составе Большеорловского сельсовета (предшественника Большеорловского сельского поселения) находился посёлок Свобода. По решению Законодательного собрания Ростовской области посёлок был передан в состав Победовского сельсовета Волгодонского района.

16 ноября 2005 года на территории бывшего Большеорловского сельсовета образовано Большеорловское сельское поселение.

Административное устройство 
В состав Большеорловского сельского поселения входят:
 слобода Большая Орловка;
 посёлок Крутобережный;
 посёлок Четырехъярский.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Мартыновского района